Яблонево — село в составе Орловского сельского поселения Пронского района Рязанской области.

География 
Село расположено на берегу реки Прони.

История 

До революции село относилось к Пронскому уезду Рязанской губернии. В селе было имение Андрея Васильевича Дашкова — участника войны 1812 года, вице-губернатора Рязани, тайного советника и сенатора. В местной церкви он крестил свою дочь Софию.

Усадьба Яблонево 
Усадьба основана во второй половине XVII века окольничим князем Ю.Н. Барятинским (ум. 1685), женатым вторым браком на С.В. Грязновой и далее находилась в его роде. Во второй половине XVIII века принадлежала его правнуку капралу князю С.И. Барятинскому (ум. 1746), женатому на М.А. Савёловой (1698-1771). Затем их сыну послу в Париже генерал-поручику князю И.С. Барятинскому (1740-1811), женатому на княжне Е.П. Голштейн-Бек (1750-1811). В 1821 году село с усадьбой купил коллежский советник, впоследствии рязанский вице-губернатор А.В. Дашков (1790-1865), женатый на А.П. Дмитриевой-Мамоновой. В середине XIX века владел дворянин Бенкендорф, в начале XX века - Московский земельный банк.

Сохранилась заброшенная Никольская церковь 1712 года построенная князьями Барятинскими, старинные надгробия рядом с храмом.

Сын А.В. Дашкова действительный тайный советник меценат и коллекционер В.А. Дашков, его этнографическая коллекция была передана Румянцевскому музею (ныне в Российском этнографическом музеи).

Население

Достопримечательности 
В селе имеется старинная Никольская церковь, а также пляж у реки.

Примечания 

Населённые пункты Пронского района